Фонгафале, (, также именуется Фогале и Фагафале) — остров в Тувалу, входящий в состав атолла Фунафути, расположенный в северо-восточной части последнего и являющийся его крупнейшим островом. На острове живут 3136 жителей (2002).

География 
Представляет собой вытянутую полосу земли длиной 12 км и шириной как правило от 10 м до 50 м, с утолщением 400 м в центральном посёлке, где имеется аэропорт. Остров омывается Тихим океаном с востока и открытой лагуной с запада.

На острове есть семь небольших прудов.

Население 
На острове имеется 4 деревни, фактически слившиеся в одно поселение:
 Алапи (1024 чел.)
 Факаи Фоу (1007 чел.)
 Сенала (589 чел.)
 Ваиаку (516 чел.).
В деревне Ваиаку, самой юго-западной и крупной из всех, размещены правительственные здания, поэтому Ваиаку или Фонгафале иногда именуются столицей Тувалу, хотя официально столицей является весь атолл Фунафути.

Инфраструктура 
На Фонгафале расположены основные учреждения страны: резиденции правительства и генерал-губернатора, единственный отель, коммерческий банк, метеорологическая станция, станция по хранению горючего, тюрьма и почтовое управление.

В самой широкой его части рядом с деревней Ваиаку расположен аэропорт.

Острова Тихого океана
Острова Тувалу